Breloer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Breloer (1894–1947), deutscher Indologe
 Gerhard Breloer (* 1934), deutscher Erziehungswissenschaftler 
 Heinrich Breloer (* 1942), deutscher Autor und Filmregisseur
 Helge Breloer (1937–2011), deutsche Sachverständige, Juristin und Sachbuchautorin